Geisha может означать:
 Geisha — род полужесткокрылых насекомых из семейства Flatidae
 Geisha — австралийская рок-группа, основанная в 1983 году
 The Geisha — музыкальная комедия
 The Geisha — японский фильм 1983 года
 A Geisha — японский фильм 1953 года

См. также 
 Гейша (значения)